Граф Иван Григорьевич Ностиц (1824—1905) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны, выдающийся фотограф-любитель.

Биография 
Происходил из русской ветви чешско-силезского рода Ностицев. Сын генерал-адъютанта Григория Ивановича Ностица, родился 3 января 1824 года.

15 января 1861 года женился на дочери знаменитого пушкинского соперника и искусителя А. Н. Раевского — Александре (1839—16.07.1863), умерла от чахотки в Баден-Бадене. В браке имел сына Григория. В чине генерал-майора, он во время Первой мировой войны, занимал должность начальника штаба Гвардейского корпуса.

Служба 

Образование получил в Пажеском корпусе, из которого был выпущен 5 августа 1841 года корнетом в лейб-гвардии Конный полк; в 1846 году произведён в штабс-ротмистры и 11 апреля 1848 года в ротмистры. 19 августа 1852 года уволен в бессрочный отпуск, однако с началом Восточной войны явился в строй и находился в составе войск, назначенных для обороны побережья Финского залива от возможной высадки англо-французских войск, в 1855 году за отличие получил чин полковника.

9 октября 1857 года Ностиц был назначен на Кавказ, где командуя Нижегородским драгунским полком, неоднократно принимал участие в походах против горцев. В 1859 году награждён орденом св. Анны 2-й степени с мечами и 20 сентября того же года — орденом св. Георгия 4-й степени (№ 10163 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

17 апреля 1860 года пожалован званием флигель-адъютанта.

за успешные действия против польских повстанцев 20 января 1863 года Ностиц был произведён в генерал-майоры и через шесть дней зачислен в Свиту Его Величества,награждён орденом св. Владимира 3-й степени с мечами. 

см Рогинский, Роман

В том же году был также назначен состоять при Кавказской армии,  Продолжая свою службу на Кавказе он за боевые отличия был удостоен орденов св. Станислава 1-й степени (в 1865 году) и св. Анны 1-й степени с мечами (в 1867 году, а императорская корона к этому ордену пожалована в 1870 году).

Произведённый 30 августа 1873 года в генерал-лейтенанты, Ностиц с 1 сентября 1882 года был зачислен по армейской кавалерии и 4 февраля 1883 года — в запасные войска, в январе 1889 года окончательно вышел в отставку.

В начале 1890-х приобретя в Ялте, в районе Ломоносовского бульвара (ныне — улица Ломоносова) большой участок земли выстроил на нём собственный дом, сохранившийся до настоящего времени

Скончался 4 марта 1905 года.

Фотографии 

В Чир-Юрте в сентябре 1859 года Ностиц сделал первую фотографию взятого в плен имама Чечни и Дагестана Шамиля. Деньги от продажи отпечатков портрета Шамиля граф направил в пользу в пользу раненых чинов, вдов и сирот Нижегородского полка.

После назначения в Свиту снимает Царскую семью.

Совершил несколько путешествий по Индии для проведения фотосъемок.

Действительный член 5-го отдела ИРТО (Императорское Русское техническое общество). Участник-экспонент большинства фотографических выставок в обеих столицах. Представил более 30 работ на фотовыставке в Одессе в 1890 году (виды Москвы, Севастополя, Ялты, морские суда). Особо отмечалось, что все фотографии были неретушированы..

В 1896 г. издал альбом «Светопись графа Ностица», куда поместил свои фотографии членов Императорской фамилии, видов Москвы и Ялты.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. Л—Я. М., 2009
 Гизетти А. Л. Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках отличий кавказских войск. Тифлис, 1901  на сайте Руниверс
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. Чернигов, 1886
 Полный список шефов, полковых командиров и офицеров Лейб-гвардии Конного полка с 1731 по 1886 год. СПб., 1886
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. СПб., 1872
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894

Иван Григорьевич
Выпускники Пажеского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Фотографы Российской империи
Фотографы XIX века